HIC steht für: 
 Head Injury Criterion, ein Kriterium der Fahrzeugsicherheit zur Beurteilung von Kopfverletzungen nach einem Fahrzeugunfall
 Hydrophobe Interaktionschromatographie, ein Trennverfahren in der Bioanalytik
 Hipparcos Input Catalogue, Kandidateneingabeliste für die Himmelsdurchmusterung von Hipparcos
 Humanitarian Information Center, Vor-Ort-Einrichtungen des United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
 Iscor Heliport (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz in Pretoria, Südafrika

Hic ist der Familienname folgender Personen: 
 Marcel Hic (1915–1944), französischer Trotzkist

Siehe auch:
 Hi-C

HIC